Matthews Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Matthews Township (Arkansas)
 Matthews Township (North Carolina)